Жупинешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Жупинешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Жупинешть.
 Жупинешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кошешть.
 Жупинешть () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Чирешу.
 Жупинешть () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Адміністративно підпорядковується місту Феджет.